Strömmingsgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Strömmingsgrynnan, Korsholm, Österbotten, 
 Strömmingsgrynnan, Malax, Österbotten,

Se även
Strömmingsbådan (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar